

Максимово — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Максимово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Максимово — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Максимово — присілок, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Максимово — село, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Кожай-Максимово
 Максимове (озеро)